

Anno 
 1987 – (MCMLXXXVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1987 a.C.

Matematica 
 1987 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1987 Kaplan – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1987 – album dei Whitesnake
 1987 – album dei Mezarkabul